Baudouin steht für:

 die französische Variante des männlichen Vornamens Balduin
 Baudouin (Automarke), ehemalige belgische Automarke
 Moteurs Baudouin, französischer Hersteller von Schiffsmotoren

Baudouin ist der Name folgender Personen:
 Baudouin (Belgien) (1930–1993), von 1951 bis 1993 König der Belgier
 Baudouin von Belgien (1869–1891), Prinz von Belgien
 Baudouin de Béthune († 1212), französischer Ritter, Graf von Aumale und Baron von Holderness im Recht seiner Frau
 Baudouin de Lannoy (1388–1474), Botschafter von Philipp dem Guten bei Heinrich V. von England
 Baudouin de Meules (Baudouin FitzGilbert; † 1090), Seigneur de Meules et du Sap (Normandie), Lord of Okehampton (Devon), Sheriff von Devon

Baudoin ist der Familienname folgender Personen:
 Baudoin IV., siehe Balduin IV. (Jerusalem)
 Benoît Baudouin (17. Jahrhundert), französischer Gelehrter
 Bernard Baudouin (* 1952), esoterischer Sachbuchautor
 Cezaria Anna Baudouin de Courtenay-Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowa (1885–1967), polnische Ethnologin
 Edmond Baudoin (* 1942), französischer Karikaturist und Comiczeichner
 Édouard Baudoin, französischer Bogenschütze
 Jan Ignacy Niecisław Baudouin de Courtenay (1845–1929), polnischer Linguist und Slawist
 Jean Baudoin (1590–1650), französischer Autor und Übersetzer
 Jean-Baptiste Baudoin (1831–1875), französischer katholischer Priester und Missionar
 L. Baudoin, französischer Schwimmer
 Paul Baudouin (1894–1964), französischer Politiker
 Paule Baudouin (* 1984), französische Handballspielerin
 Yves Baudoin (1919–2004), französischer Badmintonspieler

Siehe auch:
 Château de Baudouin (Qasr Bardawil), nicht mehr erhaltene Kreuzfahrerburg in den Golanhöhen
 Balduinus
 Bauduin
 Baldwin
 Beaudoin
 Bowdoin